Espantalho —  boneco usado para espantar aves de campos agrícolas

Filmes
 Espantalho (filme de 2011) — Husk no original
 The Scarecrow (filme de 1973), com Gene Hackman e Al Pacino
 The Scarecrow (filme de 1982), produção neozelandesa com Daniel McLaren
 The Scarecrow (filme de 2000), desenho animado

Outros usos
 O Espantalho (telenovela)
 Espantalho (DC Comics)
 Espantalho (Oz) — personagem da série Oz de L. Frank Baum
 Falácia do espantalho

The Scarecrow ("O Espantalho" em inglês) 
 The Scarecrow (álbum) — álbum de Avantasia

Desambiguações de cinema